Уильям Дейнкур (; 1403—1422) — английский аристократ, 5-й барон Дейнкур второй креации с 1406 года. Единственный сын Джона Дейнкура, 4-го барона Дейнкура, и Джоан де Грей (дочери Роберта де Грея, 4-го барона Грея из Ротерфилда). Уильям родился в 1403 году, а спустя три года номинально унаследовал семейные владения и титул после смерти отца. Он умер в 1422 году, в возрасте всего 19 лет. Так как детей у Уильяма не было, земли Дейнкуров перешли к его сёстрам, Маргарет (умерла в 1454) и Элис (1404—1474). Баронский титул перешёл в состояние ожидания.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Дейнкур
Бароны Англии XV века
Дейнкуры